Стадник — украинская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии:
 
 Стадник, Андрей Владимирович (род. 1982) — украинский борец вольного стиля.
 Стадник, Евгений (род. 1976) — украинский кёрлингист.
 Стадник, Иосиф Дмитриевич (1876—1954) — украинский актёр, режиссёр, переводчик.
 Стадник, Леонид Степанович (1970—2014) — акромегал.
 Стадник, Лидия Вадимовна (род. 1998) — российская пловчиха с аквалангом.
 Стадник, Мария Васильевна (род. 1980) — украинская и азербайджанская спортсменка по вольной борьбе.
 Стадник, Станислав Митрофанович (1940—1998) — советский футболист, тренер.

Составные фамилии 
 Бережна (Стадник-Махиня), Алина Вячеславовна (род. 1991) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.

Топонимы 
 Стадник — деревня в Псковской области Российской Федерации.

См. также 
 Стадники